Stanisław Turek (1891-1940) – pułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Stanisław Włodzimierz Turek (1895–1915) – szeregowiec 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 24 października 1931 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Turek (1936–2020) – duchowny rzymskokatolicki, ksiądz prałat, doktor socjologii, Honorowy Obywatel Nowej Sarzyny
 Stanisław Turek (1955-) – żużlowiec

Przypisy